2009-10 est la trente-cinquième saison de l', le championnat élite de hockey sur glace en Suède. La saison régulière s'est jouée du  au .

Saison régulière 
La saison voit le retour au jeu de Peter Forsberg et de Markus Näslund au sein de l'équipe du MODO hockey.

La saison connaît une pause entre le 9 et le 26 février 2010 en raison des Jeux olympiques.

Classement final

Statistiques individuelles 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

Meilleurs pointeurs

Meilleurs gardiens

Séries éliminatoires

Effectif vainqueur

Trophées 
 Trophée Le Mat : HV71
 Guldpucken : Magnus Johansson, Linköping HC
 Guldhjälmen : Mats Zuccarello Aasen, MODO Hockey
 Trophée Honkens : Jacob Markström, Brynäs IF
 Trophée Håkan-Loob : Jan Hlaváč, Linköpings HC
 Årets rookie : Jacob Markström, Brynäs IF
 Trophée Stefan-Liv : Johan Davidsson, HV71
 Årets coach : Hardy Nilsson, Djurgårdens IF
 Guldpipan : Marcus Vinnerborg, Ljungby
 Rinkens riddare : Domaren Wolmer Edqvist (Grums)
 Trophée Salming : Magnus Johansson, Linköping HC

Kvalserien 
Le Rögle BK est relégué en Allsvenskan. L'AIK IF accède à l'Elitserien alors que Södertälje SK se maintient en élite.

Allsvenskan 
Le Leksands IF remporte l'Allsvenskan. Les trois premiers sont qualifiés pour la Kvalserien. Les classés de 4 à 7 se rencontrent pour obtenir la dernière place qualificative.

Barrages Kvalserien 
Au meilleur des trois matchs.
Demi-finale
 Malmö Redhawks - Bofors IK : 2-0
 Almtuna IS - Mora IK : 2-0
Finale
 Almtuna IS - Malmö Redhawks : 2-1

Références

Voir aussi

Liens externes 
  Hockeyligan.se — site officiel
  Swehockey.se — statistiques officielles

2009-2010
Suède
Sport en Suède en 2009
Sport en Suède en 2010